Miejscowości w USA:
 Batesville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Batesville – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Batesville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Panola
 Batesville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Batesville – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Zavala